Armellini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Armellini (1777–1863), italienischer Politiker und Jurist
 Domenico Armellini (1769–1828), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Terni
 Francesco Armellini Pantalassi de’ Medici (1470–1528), italienischer Kardinal und Erzbischof 
 Giuseppe Armellini (1887–1958), italienischer Astronom
 Leonora Armellini (* 1992), italienische Pianistin
 Mariano Armellini (1852–1896), italienischer Historiker und Archäologe
 Romina Armellini (* 1984), italienische Schwimmerin